Littles steht für:

 Littles (Indiana), Ort im Pike County, Indiana, USA
 Hattie Littles (1937–2000), US-amerikanische Sängerin